TNY steht für:
 Bahnhof Neckarhausen (b Horb) (DS100-Code), Bahnhof von Neckarhausen (Horb), Horb am Neckar
 Twin Town Leasing Company (ICAO-Code), US-amerikanische Flugzeuggesellschaft

tny steht für:
 Tongwe (ISO-639-3-Code), Bantusprache (Zone F.10) in Tansania

Abkürzung